Lyne ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Lyne (* 1941), britischer Regisseur
 Charlie Lyne (* 1991), britischer Filmkritiker und Filmemacher
 Charlotte Lyne (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Lewis Lyne (1899–1970), britischer Offizier
 Michael Lyne (1919–1997), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Rebecca Lyne (* 1982), britische Leichtathletin
 Timothy Joseph Lyne (1919–2013), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof

Lyne ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lyne (Dänemark), Ort in Dänemark
 River Lyne (River Esk), Zufluss des River Esk in Cumbria, England
 River Lyne (Tame), Zufluss des River Tame in Greater Manchester, England
 River Lyne (Tweed), Zufluss des Tweed, Schottland

Siehe auch:
 Line